The Wife, film américain réalisé par Harry A. Pollard, sorti en 1914 ;
 The Wife, film américain réalisé par Tom Noonan, sorti en 1995 ;
 The Wife, film américain réalisé par Björn Runge, sorti en 2017 ;